

Persone 
Dave Sabo – chitarrista statunitense
Erik Sabo – pallavolista slovacco
Jean-Philippe Sabo – calciatore francese
Július Sabo – pallavolista slovacco
Martin Olav Sabo – politico statunitense

Geografia 
Sabo – fiume della Romania
Šabo - città balneare dell'Ucraina, nel comune di Belgorod Dnestrovskij

Altro 
Sabo – personaggio di One Piece
Sabo – cratere marziano